Плита — «большой плоский с ровной поверхностью кусок твёрдого материала», обычно слово считают производным от :
 Плита (строительная механика)
 Плита строительная:
 железобетонная плита;
 плита перекрытия здания
 плита покрытия здания
 балконная плита
 столярная плита'''
 древесно-стружечная плита
 асбоцементная плита
 гипсокартонная плита
 гипсоволокнистая плита
 пазогребневая гипсовая плита
 Плитка строительная
 Тротуарная
 Потолочная
 Облицовочная плитка
 Керамическая
 Кафельная
 Керамогранитная плитка
 Плита — участок земной коры в пределах платформ, покрытый толщей полого залегающих горных пород — платформенным чехлом.
 Кухонная плита:
 газовая плита;
 электрическая плита;
 электроплитка.
 Плитка шоколада.
 Бронеплита — броня в форме плиты, устанавливаемая на бронетехнику.
 Поверочная плита — в слесарном деле металлическая плита одна из плоскостей которой принята за образцово ровную плоскость.

Топоним 
 Плита — село в Цхинвальском районе Республики Южная Осетия.

См. также 
 Плитка